Jack und Jill oder Jack & Jill steht für
 Jack and Jill (1917), US-amerikanischer Stummfilm-Western von William Desmond Taylor (1917) 
 Jack & Jill (1998), US-amerikanischer Film (1998) 
 Jack & Jill, US-amerikanische Fernsehserie (1999–2001)
 Jack und Jill (2011) (Jack and Jill), US-amerikanische Filmkomödie von Dennis Dugan (2011)

Siehe auch:
 Jack & Jill gegen den Rest der Welt (Jack and Jill vs. the World), US-amerikanische Filmromanze von Vanessa Parise (2008)